Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA) és una empresa pública valenciana, propietat de la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de construir nous centres educatius, a més d'adequar, ampliar i millorar els ja existents en tot el territori del País Valencià. Va ser creada pel govern del Partit Popular encapçalat per Eduardo Zaplana. La seva gestió ha estat qüestionada, especialment per la manera en com es feien les adjudicacions. Així consta en un dictamen presentat el gener de 2019 a les Corts Valencianes.

Enllaços externs 

 https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/les-corts-presenten-les-conclusions-de-la-comissio-dinvestigacio-sobre-ciegsa
https://www.lasprovincias.es/politica/sindicatura-avisa-facturas-20181230232753-ntvo.html
https://www.ara.cat/paisvalencia/Francisco-Camps-declarar-jutjat-corrupcio_0_1957004390.html
https://www.diarilaveu.com/noticia/15383/el-consell-regula-el-treball-assessor-de-docents-en-la-conselleria-deducacio
https://www.eldiario.es/cv/entender-escandalo-Ciegsa-millones-sobrecostes_0_575692560.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/07/06/5d1f80fffdddff2cba8b461e.html
https://cadenaser.com/tag/ciegsa/a/
https://www.lasprovincias.es/politica/investigacion-ciegsa-oculta-20190204004836-nt.html
https://elpais.com/tag/ciegsa/a
https://www.diarilaveu.com/noticia/87537/ciegsa-tenia-almenys-onze-treballadors-zombies-segons-la-investigacio-corts
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/las-conclusiones-de-ciegsa-evitan-cuantificar-el-supuesto-agujero-IN21689919

Empreses públiques de la Generalitat Valenciana